Buriano è un toponimo che può fare riferimento alle seguenti località:
Buriano – frazione di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto
Buriano – frazione di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa
Buriano – frazione di Quarrata in provincia di Pistoia